Куратури има више значења:

 Куратури (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Куратури (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији